Brusy – miasto w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brusy
 Brusy – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim
 Brusy – gromada w latach 1954–1961
 Brusy – gromada w latach 1969–1972
 Brusy – stacja kolejowa w Brusach, w województwie pomorskim

 Brusy – wieś w Czechach w powiecie Strakonice
 Brusy – wieś i leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.
 Brusy – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Brusy-Jaglie
 Brusy-Wybudowanie
 Dekanat Brusy
 Brusy-Południe (gromada) 
 Brusy-Północ (gromada)